Pittsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pittsville (Maryland)
Pittsville (Wisconsin)